Формація Бріджер () — геологічна формація на південному заході Вайомінгу у США. Датується раннім еоценом (50,3 — 46,2 млн років тому). Формація описана і названа у 1869 році Фердинандом Гайденом. Назва походить від торгового посту Форт-Бріджер, який у свою чергу названий на честь мисливця Джима Бріджера. Формація відома численними рештками палеогенових ссавців. Вперше скам'янілості тут знайшов капітан Говард Стенсбері у 1849 році.

Знайдені скам'янілості

Ссавці

Парнокопитні

Хижі

Цімолести

Креодонти

Диноцерати

Еуліпотифли

Лептиктиди

Стрибунцеподібні

Мезонихії

Непарнокопитні

Palaeanodonta

Панголіноподібні

Plesiadapiformes

Примати

Гризуни

Сумчасті

Птахи

Журавлеподібні

Совоподібні

Риби

Амієві

Арієві

Панцирникоподібні

Араванові

Плазуни

Крокодили

Лускаті

Черепахи

Incertae sedis

Примітки 

Геологія США
Вайомінг
Еоцен
Геологічні формації